

Мірешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Томшань.

Мірешть () — село у Гинчештському районі.